Institut für Sicherheit steht für folgende Institute:

 Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet
 Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit
 Horst-Görtz-Institut für Sicherheit in der Informationstechnik
 Institut für Internet-Sicherheit
 Institut für Schutz und Sicherheit des Bürgers
 Luxemburgisches Institut für Normung, Zulassung, Sicherheit und Qualität von Produkten und Dienstleistungen
 Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht
 Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre

Siehe auch:

 Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik